Delfines del Este FC es un equipo de fútbol profesional con sede en Barcelona, España. Fue fundado en el año 2014 y en la actualidad el club participa en la Liga de campeones de la UEFA.

Historia

Actual Plantilla 2021 

| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> 

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Defensas

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Mediocampistas

|-
| colspan=8 style="background:blue" align=center| <span style="color:#FFFFFF"> Delanteros

Altas y Bajas 2020

Jugadores notables 
La siguiente es una lista de los jugadores más notables que han jugado en el club.

Extranjeros
  Juan Guillermo Vélez
  John Charria
  Luis Caraballo
  Yan Carlos Martínez
  Gustavo Adolfo Zapata
  Junior Martínez
  Ofer Oyola
  Christian Turizo 
  Eduardo Centeno
  Winder Mendoza
  Adrián Rodríguez
  Herlyn Cuica
  Kens Germain
  Gianluca Di Laura
  Andy Baquero
  Daniel Luis Sáez

Locales
  Erick Ozuna López
  Johan Cruz
  Randy Valdez
  Miguel Moreta
  Angelo Valdes
  Ziggy Camejo
  Jorge De Jesus (Papito)

Proveedores y patrocinadores 

A continuación se detalla una tabla con todos los fabricantes y patrocinadores que ha tenido el club desde 1992, en orden cronológico.

Entrenadores

Enlaces externos 
 Perfil de Delfines del Este FC en Fútbol Dominicano. Net
 Balompiedominicano
 
 Fifa.com
 Delfines del Este FC en LDF
 

Equipos de fútbol fundados en 2014

Equipos de fútbol de República Dominicana